
Termin -{PDE}- ima više značenja.

 Fosfodiesteraza
 Parcijalna diferencijalna jednačina ()